Onderdistrict in Indonesië
 Pringsurat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pringsurat (Kajen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pringsurat (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java